Жанет Владимировна Бутерус (род. 12 августа 1979 года, Шяуляй, Литва) — белорусская певица, автор песен, актриса, телеведущая. Лауреат международного конкурса песни Baltic Song Festival 2015. Артистка и вокалистка высшей категории Государственного молодёжного театра эстрады. Заслуженная артистка Республики Беларусь (2020).

Биография 
Жанет родилась в Литве, в городе Шяуляй, но провела свое детство в столице Белоруссии, в городе Минске.

В 1991 году окончила Мачулищанскую музыкальную школу по классу фортепиано.

В 1994 году поступила в Белорусский государственный университет культуры и искусств по специальности «Искусство эстрады», как артистка-вокалистка. Параллельно получила образование педагога по вокалу. Окончила университет в 1998 году с красным дипломом.

Лауреат телевизионного республиканского конкурса «Зорная ростань» (1996).

В 1998 году Жанет записывает одну из своих первых песен «Где же ты?» и начинает свой профессиональный путь на белорусской эстраде. В 1999 году такие песни «Выбирай» и «Я тебя не люблю» попадают в ротацию всех белорусских радиостанций.

В 2000 году состоялся совместный тур с группой «Парк Горького» состоящий из семи больших концертов по всем Ледовым Дворцам страны.

Начиная с 2003 года Жанет являлась многократным финалистом отборочных туров конкурса песни «Евровидение».

В октябре 2005 года Жанет презентовала дебютный альбом «С любовью из Беларуси». В альбом вошли 12 композиций, записанных в период 2000—2005 года, среди которых песня «Беларусь», написанная певицей. Эта песня стала визитной карточкой Жанет.

Во Дворце Республики в 2006 году состоялся первый сольный концерт Жанет «С любовью из Беларуси». Концерт неоднократно транслировался на телевидении и был выпущен на DVD.

В 2007 году был объявлен всебелорусский сольный тур певицы, в поддержку рождаемости в стране, продлившийся больше года и вместивший в себя 143 концерта по всем городам Белоруссии. Тур носил социальный и идеологический характер, направленный на улучшение демографической ситуации в стране. Согласно статистическим данным за последнее десятилетие, именно 2009 год был объявлен пиком рождаемости в Белоруссии.

В 2008 году съемка в музыкальном фильме телеканала ОНТ «Батлейка» в роли Алёны.

С 2014 года является ведущей президентского спортивного клуба, ведущей рождественского хоккея, а также мероприятий с участием главы государства.

В 2015 году клип на песню «You will be here» был признан лучшим клипом года Беларуси и принес Жанет национальную премию в области популярной музыки «Ліра». Так же в Австралии на международном песенном конкурсе «The Global Sound» клип на песню «You will be here» занял 11-е место. Клип так же попал на международный музыкальный канал «VEVA», благодаря чему песня стала известна в Европе.

Личная жизнь 
В 2008 году во время репетиций программы «Битва городов» телеканала ОНТ, Жанет познакомилась с Павлом Сорока, спортсменом и рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Свадьба состоялась 23 января 2010 года. Супруги имеют двоих детей Лауру и Диану.

Дискография 
 «С любовью из Беларуси» (2005)
 «Сила любви» (2006)
 «Новая я» (2012)
 «Многоточие» (2016)

Видеоклипы 
 «Если только» (режиссёр Александр Шульга, 1999),
 «Не случилось» (режиссёр Александр Шульга, 2003),
 «Я тебя не люблю» (режиссёр Александр Шульга, 2006),
 «Я не хотела» (режиссёр А.Бутэр, 2008),
 «You Will Be Here» (режиссёр Анна Герт, 2014),
 «Гукi кахання» (режиссёр Анна Герт, 2016)

Награды и звания 
 Медаль Франциска Скорины (3 марта 2018 года) — за многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей, исключительную храбрость и мужество, проявленные в борьбе с преступностью, при спасении людей во время пожара, значительный личный вклад в газификацию страны, разработку и модернизацию образцов вооружения, военной и специальной техники, заслуги в области судебно- экспертной деятельности, социальной защиты населения, здравоохранения, энергетики, науки, образования, культуры и спорта.
 Заслуженная артистка Республики Беларусь (22 декабря 2020 года) — за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, образцовое исполнение должностных обязанностей, активное участие в общественно-политической жизни страны, Большой личный вклад в оказание высококвалифицированной медицинской помощи и внедрение новых медицинских технологий, значительные достижения в дорожном строительстве, заслуги в развитии сферы образования, культуры и искусства.

Литература

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы Белоруссии